Hans Vollenweider ist der Name folgender Personen:

* Hans Vollenweider (Straftäter) (1908–1940), Schweizer Straftäter
 Hans Vollenweider (Organist) (1918–1993), Schweizer Organist und Komponist